Powab – cechy wywołujących miłe wrażenie: urok, czar, wdzięk, pociągające właściwości  zobacz: Gracja
 Powab, C (charm) – jedna z liczb kwantowych charakteryzująca hadrony  zobacz: Kwark powabny